28. mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju kobiet odbyły się w dniach 28 lutego - 1 marca 1970 roku w amerykańskim West Allis. Zawodniczki startowały na sztucznym torze State Fair Park. Łyżwiarki startowały na czterech dystansach: 500 m, 1000 m, 1500 m, 3000 m. Najlepsza była reprezentantka Holandii Atje Keulen-Deelstra. O tym, które miejsca zajmowały zawodniczki decydowała mniejsza liczba punktów uzyskana z czterech biegów. Do biegu na 3000 m awansowała najlepsza 16-tka po 3 dystansach.

Uczestnicy 
W zawodach wzięły udział 22 łyżwiarki z 8 krajów. Wszystkie zostały sklasyfikowane.

Wyniki 
NC - nie zakwalifikowała się, f - wywróciła się

Linki zewnętrzne 
 Wyniki na Schaats Statistieken.nl 

Mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju
1970 w sportach zimowych